De Nederlandse kampioenschappen schaatsen allround 1984 werd in het weekend van 29 en 30 december 1983 gehouden op de IJsstadion Stadspark in Groningen. Kampioenen werden Ria Visser en Hilbert van der Duim.

Eindklassement heren

Eindklassement dames

 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd </small>

1984
Langebaanschaatsen in 1984
Sportevenement in Groningen (stad)
Schaatsen in Groningen (provincie)